West Run ist der Name von Fließgewässern in den USA:

 West Run (Monongahela River, Allegheny County)  im Allegheny County, Pennsylvania
 West Run (South Fork Tenmile Creek)  im Greene County, Pennsylvania
 West Run (East Branch Tionesta Creek)  im McKean County, Pennsylvania
 West Run (Harrison Lake)  im Charles City Count<, Virginia
 West Run (Crooked Run)  im Warren County, West Virginia
 West Run (Hackers Creek)  im Lewis County, West Virginia
 West Run (Monongahela River, Monongalia County)  im Monongalia County, West Virginia